Бундесліга 2016—2017 () — 54-ий сезон першої німецької Бундесліги. Чемпіоном стала Баварія.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25/29 травня 2017

|}

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири м'ячі

Див. також 
 Третя Ліга 2016—2017

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

Німеччина
Німеччина
2016—2017
2016 у німецькому спорті
2017 у німецькому спорті